Dragør Sogn er et sogn i Amagerland Provsti (Københavns Stift). Sognet ligger i Dragør Kommune (Region Hovedstaden). Sognet blev dannet så sent som 9. november 1954, da det blev udskilt fra Store Magleby Sogn. Indtil Kommunalreformen i 2007 lå det i Dragør Kommune (Københavns Amt), og indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Sokkelund Herred (Københavns Amt). I Dragør Sogn ligger Dragør Kirke. Dragør Kirke blev indviet 26. april 1885.

I Dragør Sogn findes flg. autoriserede stednavne:
 Dragør (bebyggelse, ejerlav)
 Sydstranden (bebyggelse)

Noter

Eksterne henvisninger 
 
 

Sogne i Dragør Kommune
Sogne i Københavns Stift
Sogne i Sokkelund Herred